Neptunbad steht für:

 das Schwimmbad Neptunbad (Köln) in Köln-Ehrenfeld 
 das Schwimmbad Neptunbad (Sibiu) in Sibiu, Rumänien
 das Schwimmbad Neptunbad (Timișoara) () in Timişoara-Fabric, Rumänien